Мирко Даутовић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1961. || Велико суђење || /
|-
| 1963. || Земљаци || /
|-
| 1963. || Мушкарци || Комшија 3
|-
| 1968. || Горски цар (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Бициклисти || /
|-
| 1972. || Киша || /
|-
| 1973. || Камионџије (ТВ серија) || /
|-
| 1973. || Жута || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Павле Павловић || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци